Leninskiy kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Leninskij (ort i Kazakstan), Pavlodar, 
 Leninsk, oblysthuvudort, Bajkonur,

Moldavien 

 Leninskiy (ort i Moldavien), Floreşti, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar